Anat bezeichnet:
 Anat (Göttin), eine syrische und ägyptische Göttin
 eine männliche biblische Person, siehe Liste biblischer Personen/A
 einen weiblichen Vornamen, siehe Anat (Vorname)

Siehe auch:

 Annat (Begriffsklärung)
 Agnat, männlicher Blutsverwandter
 Annaten, im 13.–15. Jahrhundert die Abgabe eines neubesetzten Kirchenamtes an den Papst